Nuck ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Nuck (1650–1692), niederländischer Arzt und Anatom
 Jan Nuck (obersorbisch: Jan Nuk; * 1947), Vorsitzender des sorbischen Dachverbandes Domowina
 Robert Nuck (* 1983), deutscher Kanute

Siehe auch: NUK